Il doppio  del Friuladria Crédit Agricole Tennis Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Julian Knowle e Michael Kohlmann erano i detentori del titolo, ma nel 2012 non vi hanno partecipato.

Lukáš Dlouhý e Michal Mertiňák hanno battuto in finale Philipp Marx e Florin Mergea 5–7, 7–5, [10–7].

Teste di serie

  Dick Norman /  Alexander Waske (primo turno)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (quarti di finale)

  Johan Brunström /  Colin Ebelthite (semifinali)
  Lukáš Dlouhý /  Michal Mertiňák (Campioni)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Friuladria Crédit Agricole Tennis Cup 2012